2364 км, 2364-й киломе́тр — топоним в России и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды,

 2364 км (Мостобол) — платформа Южно-Уральской железной дороги в посёлке Малое Чаусово города Кургана. Код 828516.
 2364 км, 2364 км ПК 2 — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 670166.

Примечания